Ставский Михаил Ефимович (род. 12 января 1961) — в прошлом, российский топ-менеджер, занимал должность первого вице-президента по разведке и добыче, являлся членом правления  ОАО АНК «Башнефть».

Биография 

В 1985 году закончил Уфимский нефтяной институт, специальность «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

В 2010 году в МГИМО получил квалификацию MBA в сфере «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли».

C 1985 по 1998 гг. занимал различные должности: начиная с оператора по добыче нефти и газа в ПО «Ноябрьскнефтегаз», заканчивая начальником нефтегазодобывающего управления в «Муравленковскнефть» ОАО «Ноябрьскнефтегаз».

С 1998 по 2000 гг. являлся главным инженером в ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».

с 2000 по 2004 гг. занимал должность генерального директора ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».

С 2004 по 2005 гг. — вице-президент по добыче в ОАО «Сибнефть».

С 2005 по 2010 гг. занимал должность вице-президента по добыче в ОАО «НК «Роснефть».

С мая 2011 года по октябрь 2016 года являлся первым вице-президентом по разведке и добыче в ОАО АНК «Башнефть».

В октябре 2016 года после передачи АНК "Башнефть" в собственность Роснефти вместе со всеми топ-менеджерами АНК "Башнефть" отправлен в отставку.

Примечания 

В 2009 году сына Михаила Ставского Михаила Михайловича Ставского похитили и в течение двух месяцев удерживали в подвале дома в Подмосковье.
http://www.rospres.com/crime/10997/